WR может относиться к:
  — обозначение на часах, сообщающее об водонепроницаемости.
 WiFi Radar () — аппаратно-программный комплекс, позволяющий осуществлять сбор MAC-адресов устройств пользователей в фоновом режиме. Не требует авторизации пользователей в гостевых WiFi сетях.
 Мировой рекорд ()
 Ресивер () — одна из позиций игрока в американский футбол.